Maciej Gajos (ur. 19 marca 1991 w Blachowni) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Lechia Gdańsk. Wychowanek Rakowa Częstochowa, w swojej karierze grał także w Jagiellonii Białystok i Lechu Poznań.

Statystyki 
 (aktualne na dzień 1 grudnia 2019)

Sukcesy

Lech Poznań 
 Superpuchar Polski (1×): 2016

Lechia Gdańsk 
 Superpuchar Polski (1×): 2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze Lechii Gdańsk
Ludzie urodzeni w Blachowni
Urodzeni w 1991